pismo – system umownych znaków
 „Pismo” – polski miesięcznik opiniotwórczy wydawany od 2018
 Pismo Beach – miasto w hrabstwie San Luis Obispo, w stanie Kalifornia, w USA

Zobacz też 
 piśmiennictwo, piśmienność
 Pismak